Michelle (canção) — dos Beatles
Michelle (cantora)
Furacão Michelle — ocorrido entre 29 de outubro e 6 de novembro de 2001 
1376 Michelle — asteroide da cintura principal

Ver também 
My Michelle — canção dos Guns N' Roses

Desambiguações de prenomes